Сандомирское воеводство — административно-территориальная единица, существовавшая в Польше в разные века:
 Сандомирское воеводство (I Речь Посполитая);
 Сандомирское воеводство (1816—1837).

См. также 
 Сандомирский повят
 Сандомирская губерния